Effingham ist der Name mehrerer Orte

in England:
 Effingham (Surrey)

in den Vereinigten Staaten:
 Effingham (Illinois)
 Effingham (Kansas)
 Effingham (New Hampshire)
 Effingham (South Carolina)
 Effingham Falls (New Hampshire)

Personen:
 Sieg der englischen Flotte unter Sir Charles Howard of Effingham über die spanische Armada (1588)

im NRHP gelistete Objekte:
 Effingham (Aden), in Aden, Virginia, ID-Nr. 89001793
 Effingham County Jail, in Springfield, Georgia, ID-Nr. 06000845